L'albero dei desideri (Natvris khe) – film del 1977 diretto da Tengiz Abuladze.
 L'albero dei desideri (The Wishing Tree ) – film del 1999 diretto da Ivan Passer.
 L'albero dei desideri (The Wishing Tree) – film per la televisione del 2012 diretto da Terry Ingram.